

Ледьярд — місто, штат Коннектикут
 Ледьярд — місто, штат Айова
 Ледьярд — місто, штат Нью-Йорк